Le qualificazioni al campionato mondiale di pallamano maschile 1961 qualificarono alla fase finale disputata in Germania Ovest 11 squadre.

America 
 : qualificato.

Asia 
 : qualificato.

Europa 
 : qualificata.

Girone Nord

Girone Ovest

Girone Sud

Girone Centrale A

Girone Centrale B

Girone Est A

Girone Est B

Note

Voci correlate 
 Campionato mondiale di pallamano maschile 1961

Collegamenti esterni 
 
 

Campionato mondiale di pallamano
Competizioni di pallamano nel 1960
Competizioni di pallamano nel 1961